Octavo (od łac. in octavo „w ósemce” z octavus – „ósmy”), 8vo – w typografii to arkusz papieru trzykrotnie złożony, który tworzy osiem kart i szesnaście stronic.

Zobacz też 
 verso
 folio
 plano (format arkusza)
 quarto (typografia)
 format arkusza 
 składka (poligrafia)

Przypisy 

Typografia